

Гризуни 
 Щур (Arvicola) — рід гризунів з групи мишовидні
 Щур водяний — типовий вид роду щур.
 Хатній щур — одна з назв пацюка (Rattus)
 Болотяний щур — одна з назв нутрії (Myocastor)
 Очеретяні щури — родина гризунів
 Голчасті щури — родина гризунів
 Скельні щури — родина гризунів
 Шиншиловий щур — рід гризунів
 Гребнехвостий сумчастий щур
 Кенгуровий мускусний щур

Птахи 
 Щур або смеречник (Pinicola enucleator) — птах родини в'юркових.
 Щур, щурик — народна назва ластівки берегової або серпокрильця.

 Щур (бог) — один з найдавніших і найпопулярніших у давніх українців «домашніх» богів
 Щур (зодіак) — один із символів в китайському гороскопі

Прізвище 
 Щур Віталій Леонідович (1987) — російський борець греко-римського стилю.
 Щур Володимир Іванович (1975—2015) — молодший сержант, Збройні сили України, учасник російсько-української війни.
 Щур Володимир Іванович — український скульптор.
 Щур Марія Харитонівна (1915—?) — майстриня художнього ткацтва.
 Щур Олег Олександрович — солдат Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Щур Феодосій Андрійович (1915—1954) — Герой Радянського Союзу.
 Щур Юрій Анатолійович — підполковник Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
 Щур Юрій Володимирович — український картограф.

Псевдонім 

 Майкл Щур — гумористичний образ українського тележурналіста, актора, сценариста, музиканта Романа Вінтоніва.

Примітки

Посилання